Тиагу Зайбот Вилд (, ;; род. 10 марта 2000 года в Марешал-Кандиду-Рондон, Бразилия) — бразильский профессиональный теннисист. Победитель одного турнира ATP в одиночном разряде; победитель одного юниорского турнира Большого шлема (Открытый чемпионат США 2018).

Биография и интересные факты 
Говорит на португальском, испанском и английском языках. Отец, Клаудио Рикардо Уайлд, — руководит теннисными академиями. Мать Гизела Кристина Сейбот — врач. Есть сестра — Луана. Начал играть в теннис в 4 года, потому что его отец тоже играл. Переехал в Рио-де-Жанейро в 14 лет и начал быстро прогрессировать. Любимое покрытие — грунт, любимый удар — форхенд по линии. Любимый турнир — Ролан Гаррос. Его кумир — Рафаэль Надаль.

Спортивная карьера

2018 
Уайлд стал вторым бразильцем, выигравшим юниорский турнир Большого шлема (Открытый чемпионат США 2018). Он также дошёл до полуфинала юниорского турнира Ролан Гаррос.

2019 
В ноябре 2019 года, в возрасте 19 лет, он выиграл свой первый Челленджер в Гуаякиле, впервые войдя в топ-300. Благодаря этой победе он поднялся на 235-е место в мировом рейтинге.

2020 
В феврале 2020 года он получил «уайлд-кард» в основную сетку на Открытый чемпионат Рио-де-Жанейро, где он обыграл испанца Алехандро Давидовича Фокина в трех сетах со счётом 5-7, 7-6(3), 7-5 в первом раунде, в самой продолжительной игре за всю историю турнира (матч продолжался 3 часа 49 минут). В следующем раунде он проиграл Борна Чоричу. С набранными очками он впервые вошел в топ-200, поднявшись на 182-ю позицию в рейтинге.

На следующей неделе он получил «уайлд-кард» на турнир серии ATP 250 в Сантьяго. Там Тьяго Сейбот Уайлд провел свой лучший турнир в карьере: по ходу турнира он обыграл первого сеяного Кристиана Гарина, в полуфинале уверенно обыграл аргентинца Ренсо Оливо,а в финале он победил второго сеяного, норвежца Каспера Рууда, в трех сетах, став чемпионом в 19 лет. Уайлд также стал самым молодым теннисистом, завоевавшим титул на латиноамериканском грунте с тех пор, как Рафаэль Надаль выиграл турнир в Акапулько в 2005 году в возрасте 18 лет. Уайлд поднялся на 69 позиций, обновив личный рекорд в одиночном рейтинге ATP. Он поднялся на 113 место. Также он установил новое достижение. Сейбот стал первым победителем соревнований ATP, родившимся в 2000-е годы.

Рейтинг на конец года 

По данным официального сайта ATP на последнюю неделю года.

Выступления на турнирах

Финалы турниров ATP в одиночном разряде (1)

Победа (1) 

* количество побед в одиночном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (1)

Поражения (1)

Примечания

Ссылки 
 Профиль ATP
 Профиль ITF

Теннисисты Бразилии